Bashkirosaurus is een geslacht van uitgestorven archegosauroide temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') binnen de familie Archegosauridae.

De typesoort Bashkirosaurus tcherdyncevi werd in 1981 benoemd door Joeri Goebin. De geslachtsnaam verwijst naar de Basjkieren.

Het holotype is PIN 164/70, een gedeeltelijke schedel.

Uitgestorven amfibieën